Kandor (Krypton), De hoofdstad van de planeet Krypton in de Supermanverhalen van DC Comics
Kandor (fictief land), een land in de boekencyclus Het Rad des Tijds van schrijver Robert Jordan